Le competizioni di scherma nella categoria sciabola individuale femminile si sono tenute il 22 giugno 2013 al palasport CNR Yenişehir Exhibition Centre A Hall.

Calendario
Fuso orario EET (UTC+3).

Risultati
Le 11 sciabolatrici partecipanti sono suddivise in due gruppi rispettivamente da 5 e 6 atlete ciascuno. Ogni incontro di questa fase prevede la vittoria della prima atleta a sommare cinque stoccate, entro i tre tempi previsti per ogni incontro. Le posizioni finali in ciascun gruppo servono a stabilire gli incroci per la fase ad eliminazione diretta, dove ottiene il successo l'atleta prima a sommare 15 stoccate, entro i tre tempi canonici.

Vengono ammesse direttamente ai quarti di finale le prime cinque sciabolatrici della classifica globale. Le altre sei devono invece disputare un turno preliminare.

Gruppo 1

Gruppo 2

Classifica globale

Fase a eliminazione diretta

Collegamenti esterni

  Raccolta dei risultati di Mersin 2013 sul sito ufficiale del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, cijm.org.gr.

Scherma ai XVII Giochi del Mediterraneo